Speed din engleză înseamnă rapiditate, viteză.

Speed se mai poate referi la:

 Speed (nume)

Media și cultură 
 Speed Art Museum, Louisville, Kentucky
 Speed (1936 film), un film american cu James Stewart
 Speed (1984 film), un documentar IMAX
 Speed (1994 film), un film american cu Keanu Reeves și Sandra Bullock
 Speed (2007 film), un film indian cu Zayed Khan și Urmila Matondkar
 "Speed 3", un episod din 1998 a sitcomului Father Ted
 Speed metal, un subgen de muzică heavy metal, numit simplu "speed"
 Speedcore, un subgen de hardcore house, numit simplu "speed"
 Speed (TV channel), fost canal TV american de sport; înlocuit în 2013 de Fox Sports 1
 Speed (TV series), presentat de Jeremy Clarkson
 Speed (serial), un film serial din 1922 regizat de George B. Seitz
 Speed (novel), un roman din 1970 de William S. Burroughs Jr.
 Speed (comics), a speedster and a new member of the Young Avengers
 Speed (Japanese band), o formație japoneză
 Speed (South Korean band), o formație coreană
 Speed (card game), a game for two or more players of the shedding family of card games
 "Speed" (Bond song), un cântec din 2002 de Bond
 Speed (1994 song), un cântec de Billy Idol
 "Speed" (Montgomery Gentry song), un cântec din 2002 de Montgomery-Gentry
 Speed: No Limits, a roller coaster at Oakwood Theme Park in Wales
 Speed-The Ride, a roller coaster at the Sahara hotel and casino in Las Vegas, NV

Locuri 
 Speed, fostul nume al Speedway, California, SUA
 Speed, Indiana, SUA
 Speed, Kansas, SUA
 Speed, North Carolina, SUA
 Speed, Victoria, Australia
 Speed River, Canada
 Speed, Missouri
 Speed, West Virginia

Alte utilizări 
 Speed Energy, o băutură energizantă, sponsor la 2012 Dakar Rally
 Speed (finance), in Quantitative Finance, a third order derivative of an option pricing function versus the underlying spot price
 Speed, a measure used by Innova Discs to evaluate flying disc performance
 J. B. Speed School of Engineering, formerly Speed Scientific School, at the University of Louisville
 Speed (ride), an amusement ride
 SPEED (Student Platform for Engineering Education Development)